Hugo Embriaco ist der Name folgender Personen:
* Hugo I. Embriaco († um 1135), Herr von Gibelet, genuesischer Admiral
 Hugo II. Embriaco († vor 1184), Herr von Gibelet
 Hugo III. Embriaco († um 1196), Herr von Gibelet